Криолофозавр () — род крупных хищных тероподовых динозавров, живших во времена раннеюрской эпохи ( назад) на территории нынешней Антарктиды. Включает единственный вид — Cryolophosaurus ellioti.

Описание 

Ископаемые остатки, принадлежащие роду (голотип FMNH PR1821), обнаружены  в 1991 году во время раскопок на горе Керкпатрик (Трансантарктические горы); род и вид описаны У. Хаммером и У. Хикерсоном в 1994 году. Первый из детально описанных антарктических динозавров. Наиболее заметная особенность — высокий поперечный гребень на черепе (у всех известных до того хищных динозавров гребни располагались вдоль черепа). Предполагается, что гребень использовался в социальных и/или брачных демонстрациях, либо предназначался для распознавания особей своего вида. Поскольку динозавр нёс такое странное украшение, сходное с причёской Элвиса Пресли, до его описания животному было присвоено неофициальное название «элвизавр». 

Криолофозавр был одним из крупнейших теропод ранней юры (возможно, крупнейшим) и являлся высшим хищником своей экосистемы. Имел стройные пропорции тела. По оценке Хаммера и Хикерсона (1999), динозавр достигал 6—7 м в длину. Н. Смит и соавторы (2007) оценили длину криолофозавра в 6,5 м при массе 465 кг. Голотип криолофозавра, вероятно, принадлежал подростковой особи, поэтому взрослые животные могли быть крупнее. Молина-Перес и Ларраменди (2016/2019) дали бо́льшую оценку: 7,7 м в длину при массе 780 кг.

Филогения 

Криолофозавр обладал уникальным сочетанием примитивных и прогрессивных признаков, что затрудняет определение его места на филогенетическом дереве теропод. В первоначальном описании Хаммер и Хендерсон предположили, что криолофозавр являлся цератозавром (возможно, ранним абелизавридом), конвергентно схожим с крупными тетанурами, либо действительно был настоящим примитивным крупным тетануром. Бедренная кость криолофозавра схожа с таковой у ранних тероподов, в то время как его череп напоминает черепа тетануров, таких как китайские Sinraptor и Yangchuanosaurus. Основываясь на строении черепа, П. Серено и соавторы (1994) отнесли род к семейству аллозаврид (Allosauridae). 

В исследовании Н. Смита, В. Хаммера и Ф. Карри (2005) криолофозавр был классифицирован как тетанур; однако анализ, проведённый в последующем исследовании Смита и соавторов (2007), показал, что род тесно связан с дилофозавром (Dilophosaurus) и Dracovenator, вместе с которыми образует семейство Dilophosauridae. По С. Несбитту и соавторам (2009), криолофозавр является сестринским таксоном клады, состоящей из Dilophosauridae и Averostra. В филогенетическом анализе, проведённом А. Маршем и Т. Роу в рамках переописания дилофозавра (2020),  криолофозавр был восстановлен как представитель Neotheropoda, близкий к аверострам, более продвинутый, чем Zupaysaurus, но, при этом, более примитивный, чем дилофозавр.

Smith et al., 2007

Hendrickx et al., 2015

Marsh  & Rowe, 2020

Палеоэкология 

В мезозойскую эру Антарктида входила в состав гигантского южного континента Гондваны. Она была связана с Южной Африкой, Южной Америкой и Австралией. На этих континентах уже давно находили ископаемые остатки динозавров. Следовало ожидать, что они будут обнаружены и в Антарктиде. Действительно, в конце 1980-х — начале  на свободных ото льда участках побережья Антарктиды были найдены разрозненные кости растительноядных динозавров мелового периода. Фауна , в которую входил криолофозавр, относится к нижней юре (синемюр—плинсбах, около ). Вместе с криолофозавром найдены окаменелости крупных завроподоморф, а также хищных динозавров группы целофизоидов, птерозавров, синапсид-тритилодонтов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20050309000904/http://dinosauricon.com/genera/cryolophosaurus.html.
 https://web.archive.org/web/20050410153231/http://www.isgs.uiuc.edu/dinos/de_4/5a65c88.htm.
 Polar dinosaurs in Australia? (This Dynamic Earth, USGS).
 http://www.kansascity.com/mld/kansascity/news/nation/7875317.htm?1c.
 https://web.archive.org/web/20051111201436/http://palaeos.com/Vertebrates/Units/340Theropoda/340.200.html#Cryolophosaurus.

Тероподы
Динозавры юрского периода
Динозавры Антарктики
Фоссилии, описанные в 1994 году